Lestiboudois ist der Familienname von:
 Herbert Lestiboudois (1907–1963), deutscher Schriftsteller und Journalist
 Thémistocle Gaspard Lestiboudois oder Gaspard Thémistocle Lestiboudois (1797–1876), französischer Mediziner, Botaniker und Politiker